Granholmen (Esbo), eiland in de Finse golf
 Granholmen (Haparanda); eiland in de Haparanda-archipel; Zweden
 Granholmen (Kalix); dorp in de gemeente Kalix, Zweden;
 Granholmen (Lillönfjärden); Zweeds eiland
 Granholmen (Siknåsfjärden); Zweeds eiland
 Granholmen (Nybyn); eiland in de Kalixälven, Zweden, nabij Nybyn (Överkalix)
 Granholmen (Råne); eiland in de Rånefjord, Zweden, nabij Råneå
 Granholmen (Svartbyn); eiland in de Kalixrivier, Zweden, nabij Svartbyn